Mirjam  oder Myriam (, ), latinisiert Miriam, war nach Überlieferung des Alten Testaments die Schwester Moses und Aarons und eine Prophetin.

Die biblische Überlieferung 
Mirjam war nach  die Tochter des Amram und der Jochebed, aus dem Stamm Levi. Sie wird traditionell mit der nicht namentlich genannten älteren Schwester des Mose gleichgesetzt, die aus einem Versteck beobachtete, wie Mose im Schilfkörbchen von der Tochter des Pharaos gefunden wurde, und die ihre Mutter als Amme vorschlug .

Beim Auszug aus Ägypten führte Mirjam nach der Durchquerung des Schilfmeers den Freudentanz und den Gesang der Frauen an, wobei sie als Prophetin bezeichnet wurde .

Während der folgenden Wüstenwanderung stellte sich Mirjam mit Aaron gegen ihren Bruder Mose im Streit um dessen alleinigen Führungsanspruch. Sie wurde darauf von Gott mit Aussatz bestraft, der erst auf das Gebet Moses hin wieder verschwand. Nach einer siebentägigen Zeit der rituellen Unreinheit außerhalb des Lagers wurde Mirjam wieder aufgenommen . Nach  starb Mirjam in Kadesch und wurde dort begraben.

Biblische Stammfolge 

Vgl.: , , , , , , , ,

Überlieferung im Koran 
Die Gestalt der Mirjam, arabisch Maryam, wird im Koran ohne Berücksichtigung der erzählerischen und überlieferungsgeschichtlichen Unterschiede zwischen den alt- und neutestamentlichen Traditionen dargestellt als Tochter Amrams („Imran“, Sure 3,35), die jedoch einen Pflegevater mit Namen Zacharias erhält und als Mutter Jesu gilt (Sure 3,45). Ähnlich wird dieser Zusammenhang auch in Sure 19 hergestellt, die den Titel „Maryam“ trägt. Dort ist die Mutter Jesu gleichzeitig die Schwester Aarons (19,28–34).

Siehe auch 
 Moremi, eine Sagengestalt und Göttin der Yoruba

Literatur 
 Kurt Hennig (Hrsg.): Jerusalemer Bibellexikon. Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart 1990, ISBN 3-7751-2367-9.
 Ursula Rapp: Mirjam. Eine feministisch-rhetorische Lektüre der Mirjamtexte in der hebräischen Bibel. De Gruyter, Berlin 2002 (= Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Band 317), ISBN 3-11-017384-0.
 Erich Zenger, Peter Weimar: Exodus. Geschichten und Geschichte der Befreiung Israels. Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1975, ISBN 3-460-03751-2, S. 71–87: Das Mirjamlied (Ex 15,20–21).

Weblinks 

 

Mirjam
Person im Buch Numeri
Person im Buch Deuteronomium
Prophet des Alten Testaments
Mose
Leviten
Frauen in der Bibel
Person als Namensgeber für einen Asteroiden